Indonesië
 Nguntoronadi (Wonogiri), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Nguntoronadi (Magetan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Nguntoronadi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java